Kentaro Ohi (大井健太郎 Ōi Kentarō, Fujieda, 14 de maio de 1984) é um futebolista japonês que atua como zagueiro. Atualmente defende o Albirex Niigata.

Ligações externas 
Perfil no Ogol
Estatísticas na Seleção Japonesa
Perfil no Soccerway

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Júbilo Iwata
Futebolistas do Albirex Niigata
Futebolistas do Shonan Bellmare